Simone Iacoponi – calciatore italiano
 Stefano Iacoponi – ingegnere italiano